Lachheb ist der Familienname folgender Personen:

 Adli Lachheb (* 1987), tunesischer Fußballspieler
 Khalid Lachheb (* 1975), französischer Leichtathlet